Rosenberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gary H. Rosenberg
 William Frederik Henry Rosenberg